Weeralarm
 Natuurbrandindex
 Code Rood (actiegroep)
 Reisadvies
 Code Rood (Arnhem), een samenwerkingsproject van 5 Arnhemse kunstenaars
 Code rood (lied), een lied van Jaap Reesema en Lea Rue uit 2022

Zie ook
Red Alert (doorverwijspagina)